Arauca peut désigner :
 Arauca, un des 32 départements de Colombie;
 Arauca, capitale du département d'Arauca, en Colombie.